A equipa ciclista profissional francêsa B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM, e as suas anteriores denominações, tem tido nos últimos anos as seguintes vitórias:

Vital Concept Cycling Clube

2018

Circuitos Continentais da UCI

Vital Concept-B&B Hotels

2019

Circuitos Continentais da UCI

Ver também 
 Elencos da B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM

Referências 

B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM, Palmarés